Естасион Тринидад има више значења:

 Естасион Тринидад (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Естасион Тринидад (Сан Хосе дел Ринкон), насеље у савезној држави Мексико у Мексику